Contea di Rockingham o Rockingham County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Rockingham (Carolina del Nord)
 Contea di Rockingham (New Hampshire)
 Contea di Rockingham (Virginia)